La Division 1 1951/52 fue la 14.ª temporada del fútbol francés profesional. OGC Nice se proclamó campeón con 46 puntos, obteniendo su segundo título.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1952/53:
 Stade français: Campeón de la Division 2
 SO Montpellier: Subcampeón de la Division 2

Goleadores

Enlaces externos
 ceroacero.es

1952
Fútbol en 1951
Fútbol en 1952